Yangtian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangtian (socken i Kina, Anhui), 
 Yangtian (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar